Вільне́в-ла-Донда́гр, Вільнев-ла-Дондаґр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на південний схід від Парижа, 170 км на північний захід від Діжона, 50 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 116 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 284,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вільнев-ла-Дондагр на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнев-ла-Дондагр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільнев-ла-Дондагр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-ла-Дондагр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільнев-ла-Дондагр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна